Találat a vívásban
 Találat - lövés eredménye
 Találat - szerencsejátékban eltalált szám, eredmény (lottó stb.)
 Találat (képregény)